

Topónimos
 Lezama, concejo del municipio de Amurrio, España;
 Lezama, localidad de la Argentina;
 Lezama, antiguo municipio hasta 1976 en que fue anexionado al municipio de Amurrio, España;
 Lezama, municipio del valle de Asúa, de Vizcaya, España;
 Estación Lezama, estación de ferrocarril en Lezama, Argentina;
 Instalaciones de Lezama, campo de entrenamiento del Athletic Club de Bilbao, España;
 Parque Lezama, espacio verde de la ciudad de Buenos Aires, Argentina;
 Partido de Lezama, división administrativa de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
 San Francisco Javier de Lezama, Estado Guárico, Venezuela.

Personas 

 José Lezama Lima, poeta, novelista, cuentista, ensayista y pensador estético de La Habana, Cuba.